Анкетиль () — французская фамилия. Известные носители:

 Анкетиль, Жак (1934—1987) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Анкетиль, Луи-Пьер (1723—1808) — французский историк.

 Анкетиль-Дюперрон, Абрахам Гиацинт (1731—1805) — французский востоковед, младший брат Луи-Пьера Анкетиля.